ABC — перші три літери латинського алфавіту та багатозначний термін.

 ABC-зброя — міжнародна узагальнююча назва для атомної, біологічної та хімічної зброї масового ураження
 ABC — мова розмітки, призначена для відображення нотного запису
 American Broadcasting Company (ABC) (укр. Ей-бі-сі) — американська телевізійна мережа.
 Australian Broadcasting Corporation (ABC) (укр. Ей-бі-сі) — австралійська телевізійна мережа.
 Калькулятор Атанасова-Беррі (Atanasoff-Berry Computer, ABC) — перший цифровий обчислювальний пристрій.
 ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми залежно від їхньої значущості.
 Процесно-орієнтоване управління витратами (Activity-Based Costing, ABC) — форма обліку витрат.
 Острови ABC.
 ABC-1 — таємні переговори між військовим керівництвом США, Великої Британії та Канади часів Другої світової війни (1941).
 АВС — альтернативне врегулювання суперечок
 ABC — нідерландська автомобільна марка.
 ABC-79M — румунська бойова броньована машина.